Премия «Гойя» за лучшую женскую роль второго плана () — одна из основных номинаций главной национальной кинопремии Испании. В таблице ниже победительница в номинации указана первой, далее следуют другие номинантки.

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

См. также 
 Премия «Гойя» за лучшую женскую роль
 Премия «Гойя» за лучшую мужскую роль второго плана

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Премия «Гойя» на сайте imdb 

Актриса второго плана
Списки актрис
Награды актрисам